Guillem est la forme catalane du prénom Guillaume, déformation du prénom germanique .

Prénom
 Guillem Ier de Besalu, comte du .
 Guillem de Cabestany, troubadour du Roussillon né au  et mort au .
 Guillem de Copons, écrivain de langue catalane des .
 Guillem de Llívia, personnage semi-légendaire du .
 Guillem March, né en 1979, dessinateur de bande dessinée et de comics espagnol.
 Guillem Morales, né en 1975, réalisateur espagnol.
 Guillem Sagrera (1380 - 1456), architecte et sculpteur majorquin
 Guillem Soler, cartographe majorquin du .

Patronyme
 Sylvie Guillem née le , une danseuse française

Toponymes
 Le pla Guillem, haut plateau dans le massif du Canigou ;
 l'ermitage Saint-Guillem de Combret, situé non loin du pla Guillem.

Voir aussi